BMW N62 - silnik BMW produkowany w siedmiu wersjach

N62 B36

N62 - N62B44A (E53)

N62 - N62B44 (E60,E61,E63,E64,E65,E66 )

N62 - H1 (E65 B7 Alpina)

N62TU B40

N62TU B48

N62 - N62B48A (E53)

N62N - N62B48B (X5 E70 4.8i)

Silniki BMW
Silniki widlaste